

Personen 
 Anton Friedrich Florian von Seydlitz (1777–1832), Pruisische generaalmajoor
 Friedrich Wilhelm von Seydlitz (1721–1773), Pruisische generaal
 Walther von Seydlitz-Kurzbach (1888–1976), Duitse generaal tijdens Tweede Wereldoorlog

Schepen 
 Seydlitz (schip, 1903), passagiersschip van de Norddeutscher Lloyd
 Seydlitz (schip, 1912), kruiser van de Keizerlijke Marine
 Seydlitz (schip, 1939), kruiser van de Kriegsmarine